Под името Боало-Нарсьожак () e писателски тандем от Франция. Публикува романите си за мистерии, престъпления и фантастични приключения от 1950-те до 1990-те години.

Включва:
 Пиер Боало (Pierre Boileau, роден в Париж на 28 април 1906 г., починал в Больо сюр мер, 1989) и
 Тома Нарсьожак (Thomas Narcejac, роден Пиер Еро – Pierre Ayraud, в Рошфор сюр мер на 3 юли 1908 г., починал в Ница през 1998 г.)

По техния роман „Шемет“ е прочутият едноименен филм на Алфред Хичкок от 1958 година. Освен „Шемет“ на български са издавани и „Вълчиците“, „Лицата на мрака“, „Мамичка“, „Убийство на 45 оборота“ и други.

Награди и отличия 
 Prix du roman d'aventures (1938) за романа на Пиер Боало Le Repos de Bacchus
 Prix du roman d'aventures (1948) за романа на Тома Нарсьожак La mort est du voyage
 Prix de l'Humour noir (1965) за ... Et mon tout est un homme
 Prix Mystère de la critique (1974) за Le Secret d'Eunerville

Библиография

Романи

Подписани от Пиер Боало 
 La Pierre qui tremble, Paris, Éditions de France, кол. „À ne pas lire la nuit“, n° 36 (1934)
 La Promenade de minuit, Paris, Éditions de France, кол. „À ne pas lire la nuit“, n° 50 (1934)
 Six crimes sans assassin, Paris, Éditions de France, кол. „À ne pas lire la nuit“, n° 134 (1939)
 Le Repos de Bacchus, Paris, Librairie des Champs-Élysées, кол. „Le Masque“, n° 252 (1938)
 Les Trois Clochards, Paris, Fayard (1945)
 L'assassin vient les mains vides, court roman paru dans France-Soir (1945)
 Les Rendez-vous de Passy, Paris, Librairie des Champs-Élysées, кол. „Le Masque“, n° 398 (1951)

Подписани от Тома Нарсьожак 
 L'Assassin de minuit, Paris, Athéné, кол. „La Mauvaise Chance“, n° 3 (1945)
 La police est dans l'escalier, Paris, Portulan, кол. „La Mauvaise Chance“, n° 16 (1946)
 La Nuit des angoisses, Paris, S.E.P.E., кол. „Le Labyrinthe“ (1948)
 La mort est du voyage, Paris, Librairie des Champs-Élysées, кол. „Le Masque“, n° 355 (1948)
 Faut qu'ça saigne, Paris, Édition Scorpion, кол. „Les Gants noirs“ (1948), в съавторство с Terry Stewart
 Slim entre en scène, Paris, Amiot-Dumont, кол. „L’As de pique“, n° 2 (1949), в съавторство с Terry Stewart под псевдонима John Silver Lee
 Slim n'aime pas le mélo, Paris, Amiot-Dumont, кол. „L’As de pique““, n° 4 (1949)
 Le ciel est avec Slim, Paris, Amiot-Dumont, кол. „L’As de pique“, n° 6 (1949)
 La Colère de Slim, Paris, Amiot-Dumont, кол. „L’As de pique“, n° 9 (1949)
 Slim a le cafard, Paris, Amiot-Dumont, кол. „L’As de pique“, n° 11 (1949)
 Slim chez Tito, Paris, Portulan, кол. „L'Empreinte“ (1950)
 Slim et les Soucoupes volantes, Paris, Portulan, кол. „L’Empreinte“ (1950)
 Le Goût des larmes ou Dix de der, Paris, Portulan, кол. „L’Empreinte“ (1950)
 Le Mauvais Cheval, Paris, Presses de la Cité (1951)
 Liberty Ship, Paris, Presses de la Cité (1952)
 Une seule chair, Paris, Presses de la Cité (1954)
 Le Grand Métier, Paris, Presses de la Cité (1955)
 Libertalia ou le Pirate de Dieu, Paris, Presses de la Cité (1979)

Подписани от Боало-Нарсьожак 
 L'Ombre et la Proie, dans la Revue des deux Mondes (1951-1952); преиздание, Paris, Éditions Denoël, кол. „Crime Club“, n° 2 (1958), signé Alain Bouccarèje
 Celle qui n'était plus, Paris, Denoël (1952)
 Les Visages de l'ombre, Paris, Denoël (1953)
 D'entre les morts (1954); преиздадена под заглавието Sueurs froides, Paris, Denoël (1958)
 Les Louves, Paris, Denoël (1955)
 Le Mauvais Œil, Paris, Denoël (1956)
 Au bois dormant, Paris, Denoël (1956)
 Les Magiciennes, Paris, Denoël (1957)
 À cœur perdu, Paris, Denoël, кол. „Crime Club“, n° 9 (1959),
 L'ingénieur aimait trop les chiffres, Paris, Denoël, кол. „Crime Club“, n° 12 (1959)
 Maléfices, Paris, Denoël, кол. „Crime Club“, n° 34 (1961)
 Maldonne, Paris, Denoël, кол. „Crime Club“, n° 205 (1962)
 Les Victimes, Paris, Denoël, кол. „Crime Club“, n° 222 (1964)
 … Et mon tout est un homme, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1965)
 La mort a dit: Peut-être, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1967)
 La Porte du large, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1969)
 Delirium, suivi de L'Île, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1969)
 Les Veufs, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1970)
 La Vie en miettes, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1972)
 Opération Primevère, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1973)
 Frère Judas, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1974)
 La Tenaille, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1975)
 La Lèpre, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1976)
 L'Âge bête, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1978)
 Carte vermeil, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1979)
 Les Intouchables, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1980)
 Terminus, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1980)
 Box-office, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1981)
 Mamie, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1983)
 Les Eaux dormantes, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1984)
 La Dernière Cascade, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1984)
 Schuss, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1985)
 Mister Hyde, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1987)
 Champ clos, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1988)
 Le Contrat, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1988)
 J'ai été un fantôme, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1989)
 Le Bonsaï, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1990)
 Le Soleil dans la main, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1990)
 La main passe, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1991)
 Les Nocturnes, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1991)

Серия Арсен Люпен 
 Le Secret d'Eunerville, Paris, Librairie des Champs-Élysées (1973)
 La Poudrière, Paris, Librairie des Champs-Élysées (1974)
 Le Second Visage d'Arsène Lupin, Paris, Librairie des Champs-Élysées (1975)
 La Justice d'Arsène Lupin, Paris, Librairie des Champs-Élysées (1977)
 Le Serment d'Arsène Lupin, Paris, Librairie des Champs-Élysées (1979)

Романи за деца и юноши

Серия Sans Atout 
 Sans Atout et le cheval fantôme, Paris, Rageot (1971)
 Sans Atout contre l'homme à la dague, Paris, Rageot (1971)
 Les Pistolets de Sans Atout, Paris, Rageot (1973)
 Sans Atout dans la gueule du loup, Paris, Rageot (1984)
 Sans Atout, l'invisible agresseur, Paris, Rageot (1984)
 Sans Atout, une étrange disparition, Paris, Rageot (1985)
 Sans Atout, le cadavre fait le mort, Paris, Rageot (1987)
 Sans Atout, la vengeance de la mouche, Paris, Rageot (1990)

Други романи за деца и юноши 
 La Mélodie de la peur, Paris, Rageot (1989)
 La Villa d'en face, Paris, Bayard Jeunesse (1991)

Сборници с разкази 
 Confidences dans ma nuit, Paris, Portulan, кол. „La Mauvaise Chance“, n° 7 (1946), подписана от Тома Нарсьожак
 Nouvelles Confidences dans ma nuit, Paris, Portulan, кол. „La Mauvaise Chance“, n° 23 (1947), подписана от Тома Нарсьожак
 Faux et usages de faux, Paris, Librairie des Champs-Élysées, кол. „Le Masque“, n° 409 (1952), подписана от Тома Нарсьожак
 Le train bleu s'arrête 13 fois, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1966)
 Manigances, Paris, Denoël, кол. „Sueurs froides“ (1972)

Есеистика 
 Esthétique du roman policier, Paris, Portulan (1947), подписана от Тома Нарсьожак
 La Fin d'un bluff. Essai sur le roman policier noir américain, Paris, Portulan (1949), подписана от Тома Нарсьожак
 Le Cas Simenon, Paris, Presses de la Cité (1950), подписана от Тома Нарсьожак
 Le Roman policier, Paris, Payot, кол. „Petite Bibliothèque Payot“, n° 70 (1964)
 Le Roman policier, Paris, P.U.F., кол. „Que sais-je?“, n° 1623 (1974)
 Une machine à lire: Le Roman policier, Denoël/Gonthier, кол. „Médiations“ (1975), signé Thomas Narcejac, essai réflexif sur le roman policier et quelques-uns des maîtres du genre: Richard Austin Freeman, Ellery Queen, John Dickson Carr, G. K. Chesterton, Agatha Christie
 Tandem, ou 35 ans de suspense, Paris, Denoël (1986)

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 „Лицата на мрака“, роман, в превод на Нина Венова

Френски сценаристи
Родени в Париж
Починали в Ница